Shūko Aoyama e Rika Fujiwara erano le detentrici del titolo, ma Fujiwara quest'anno non ha partecipato. Aoyama ha fatto coppia con Mari Tanaka, ma ha perso nei quarti di finale contro Han Xinyun e Sun Shengnan.

Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Wenshan 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Hsieh Shu-ying e Hsieh Su-wei che hanno battuto in finale Liu Wanting e Xu Yifan 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Noppawan Lertcheewakarn /  Zheng Saisai (primo turno)
 Han Xinyun /  Sun Shengnan (semifinali)

 Liu Wanting /  Xu Yifan (finale) 
 Hsieh Shu-ying /  Hsieh Su-wei (Campionesse)

Tabellone

Note 
 
 

ITF Women's Circuit Wenshan 2012